Aardrijkskunde
Orlando (Florida), stad in Florida 
Orlando (Oklahoma), plaats in Oklahoma
Orlando (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika
Kunst en literatuur
Orlando (opera), werk van Händel
Orlando (tv-serie), Britse serie uit de jaren 60 
Orlando (roman), boek van Virginia Woolf
Orlando (film), Britse regie (1992) door Sally Potter, naar het boek van Virginia Woolf
Orlando: een biografie, een fictieve biografie van Virginia Woolf
Uitgeverij Orlando, een Nederlandse uitgeverij
Biologie
Orlando, een fruitsoort, zie citrusvrucht 
Persoon (achternaam)
 Vittorio Emanuele Orlando, premier van Italië
Persoon (voornaam)
Roland (ridder) of Orlando, een semi-mythische ridder uit de 8e eeuw 
Orlando Aravena, Chileens voetballer en voetbalcoach
Orlando Bloom, Amerikaans acteur 
Orlando Emanuels, Surinaams dichter 
Orlando Gibbons, Engels componist 
Orlando Maturana, Colombiaans voetballer
Orlando Narváez, Ecuadoraans voetballer en voetbalcoach
Orlando Rivas, Colombiaans voetballer
Orlando Trustfull, Nederlands voetballer
Orlando Engelaar, Nederlands voetballer
Orlando (Louis Couperus), kernfiguur uit het werk van Louis Couperus
Orlando (Virginia Woolf), hoofdpersoon uit de roman Orlando. A biography van Virginia Woolf en de daarnaar gemaakte film
Sport
Orlando City SC (2013), voetbalclub in de gelijknamige plaats
Orlando Magic, NBA-basketbalteam